Директива 2014/60/ЕС, официальное название Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2014/60/ЕС от 15 мая 2014 г. «о возвращении культурных объектов, незаконно вывезенных с территории государств-членов ЕС, и об изменении Регламента (ЕС) 1024/2012» () — нормативный акт, который регулирует порядок создания механизма, позволяющего государствам-членам ЕС обеспечивать возвращение на свою территорию культурных объектов, которые были признаны национальными сокровищами и соответствуют общим категориям определения культурных объектов. Документ был принят 15 мая 2014 года в Брюсселе Европарламентом и Советом Европейского союза и вступил в силу 17 июня 2014 года.

История создания 
Одним из первых документов нормы которого регулировали порядок возвращения культурных объектов и национальных сокровищ от одной страны к другой была Директива 93/7/ЕЭС от 15 марта 1993 года «О возвращении культурных объектов, незаконно вывезенных с территории государств-членов ЕС». Со временем выяснилось, что принятых мер недостаточно для надлежащей реализации задач преследуемых нормами Директивы. Неэффективность проявлялась в том, что понятие «культурный объект» было слишком узким в толковании. Спорным оказались ограничения, что заключались в установлении ряда дат и финансовых порогов для многих объектов, а также временных рамок, в течение которых запрашивающее государство должно было действовать.

Помимо Директивы 93/7/ЕЭС следует выделить следующие документы, нормы которых были направлены на защиту культурных объектов и возвращение национальных сокровищ: Регламент 3911/92 ЕЭС «Относительно вывоза культурных памятников», Декларация ЮНЕСКО «О преднамеренном разрушении культурного наследия»  2003 года, положения Лиссабонского договора (Глава XIII «Культура» ст. 167).

Приняв во внимание правовой опыт предыдущих документов, в 2014 году европейский законодатель утвердил Директиву 2014/60/ЕС «О возвращении культурных объектов, незаконно вывезенных с территории государств-членов ЕС, и об изменении Регламента (ЕС) 1024/2012». В новой редакции были изложено чёткое определения для таких объектов, сроки реализации права на возвращение культурных объектов и национальных сокровищ, что были вывезены незаконным способом в период до 1 января 1993 года.

Характеристика документа

Структура 
 Преамбула (Whereas, состоит из п. 1-24);
 Ст. 1-22 (Articles 1-22);
 Приложение I. Отмененная Директива с перечнем её последовательных изменений и Список сроков для преобразования в национальное право (ANNEX I Repealed Directive with list of its successive amendments, List of time-limits for transposition into national law);
 Приложение II. Корреляционная таблица (ANNEX II Correlation table)

Задачи 
Главной задачей Директивы 2014/60/ЕС была гармонизация правовой базы Европейского Союза относительно права государств-членов Сообщества на возвращение культурных объектов и национальных сокровищ от одной страны к другой. Также, нормы новой Директивы были направлены на изменение Регламента 1024/2012/ЕС.

Примечания 

Директивы Европейского союза
2014 год в праве
Политика Европейского союза
Охрана культурных ценностей